Сезон 2023 года — сезон Формулы-1, в рамках которого будет проведен 74-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Международной автомобильной федерацией (FIA, руководящим органом международного автоспорта) он признан высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами. Чемпионат разыгрывается в серии гонок, или Гран-при, проводимых по всему миру. Гонщики и команды борются за титулы чемпиона мира среди гонщиков («личный зачёт») и чемпиона мира среди конструкторов («кубок конструкторов»), соответственно.

Команды и гонщики 
Следующие конструкторы и гонщики имеют контракты для участия в чемпионате мира 2023 года. Все команды по ходу сезона будут использовать шины, поставляемые <span>P Pirelli.

Изменения в составах команд 
 Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры.
 Даниэль Риккардо покинул McLaren по окончании сезона 2022 года и стал резервным гонщиком Red Bull в сезоне 2023.
 Николас Латифи покинул Williams по окончании сезона 2022 года.
 Фернандо Алонсо перешёл из команды Alpine в команду Aston Martin.
 Пьер Гасли перешёл из команды AlphaTauri в команду Alpine.
 Чемпион Формулы-2 2021 года Оскар Пиастри стал гонщиком команды McLaren.
 Чемпион Формулы-2 2019 года и Формулы E сезона 2020/2021 Ник де Врис стал гонщиком команды AlphaTauri.
 Мик Шумахер покинул Haas F1 Team по окончании сезона 2022 года.
 Нико Хюлькенберг стал гонщиком Haas F1 Team.
 Логан Сарджент стал гонщиком Williams Racing.

Презентации

Тестовые сессии 
Тестовые сессии прошли в Бахрейне с 23 по 25 февраля.

Шины: самый жёсткий состав — С1, самый мягкий — С5.

Календарь на сезон 

6 сентября 2022 года портал F1-Insider опубликовал предварительную версию календаря на сезон 2023. 20 сентября Всемирный совет ФИА по автоспорту официально утвердил календарь: сезон стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби, было запланировано проведение 24 гонок, но впоследствии их количество было уменьшено до 23 за счёт отмены Гран-при Китая.

Изменения в календаре 
 После годичного отсутствия вернётся Гран-при Катара.
 Гран-при Лас-Вегаса пройдёт впервые. При этом этап чемпионата мира в Лас-Вегасе пройдёт впервые с 1982 года (тогда это был Гран-при Сизарс-пэласа). Гран-при будет проходить не с пятницы по воскресенье, как остальные этапы, а с четверга по субботу.
 Изначально Гран-при России должен был войти в календарь, гонку планировалось провести в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв». 3 марта 2022 года руководство Формулы-1 объявило о расторжении контракта на проведение Гран-при.
 Гран-при Франции не был включён в календарь 2023 года.
 Гран-при Китая снова не был включён в календарь 2023 года.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также 
 Академия F1 в сезоне 2023
 Формула-2 в сезоне 2023
 Формула-3 в сезоне 2023

Примечания 

 

Сезоны Формулы-1
2023 год в автоспорте